«Peaches» () — песня канадского певца Джастина Бибера с участием канадского певца Daniel Caesar и американского певца Giveon. Песня вышла в США на Def Jam Recordings 30 марта 2021 года в качестве пятого сингла с шестого студийного альбома Бибера «Justice» (2021). Песня была написана несколькими авторами вместе с Эндрю Ваттом, Луи Беллом, Луисом Мартинесом и другими.

Награды и номинации

Чарты

Сертификации

Примечания

Ссылки 
 
 
 

Синглы 2021 года
Песни 2021 года
Песни Джастина Бибера
Синглы Def Jam Recordings
Песни, написанные Джастином Бибером